Суперкубок Грузії з футболу 2022 — 21-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 лютого 2022 року між чемпіоном Грузії Динамо (Батумі) та володарем кубку Грузії Сабуртало.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

2022
Грузія
2022 у грузинському спорті